Eastbourne International, oficiálně Rothesay International Eastbourne, je profesionální tenisový turnaj mužů a žen, každoročně hraný v jihoanglickém Eastbourne. Na okruhu WTA Tour se od roku 2021 řadí do kategorie WTA 500. Mužská polovina se v rámci ATP Tour koná jako součást kategorie ATP Tour 250. V červnovém termínu představuje poslední přípravu na londýnský grandslam ve Wimbledonu. Dějištěm je areál Devonshire Park Lawn Tennis Club s otevřenými travnatými dvorci.

V sezónách 2015–2016 představoval pouze ženskou událost. V dubnu 2016 bylo oznámeno, že se mužská polovina po dvouleté přestávce vrátí do kalendáře ATP Tour 2017. Smíšený turnaj existoval již v letech 2009–2014, ovšem v roce 2015 došlo k návratu mužské části do původního dějiště na Nottingham Open, který byl v dané sezóně obnoven. Ženský turnaj vznikl roku 1974.

Do singlových soutěží nastupuje 28 mužů a 32 žen, čtyřhry se účastní 16 párů. K navýšení počtu hráček dvouhry z 32 na 48 singlistek došlo v roce 2015, v roce 2021 bylo startovní pole opět sníženo. Nejvyšší počet singlových titulů vybojovala Martina Navrátilová, když jich vyhrála jedenáct. Jako jediný muž získal dvě trofeje Španěl Feliciano López. Šampionkami startujícími na divokou kartu se staly Američanka Monika Selešová (1996), Francouzka Julie Halardová-Decugisová (2000) a Lotyška Jeļena Ostapenková (2021).

Eastbourne International má s turnaji Nottingham Open a Birmingham Classic společného generálního partnera. V této roli od sezóny 2018 nahradila skotskou pojišťovnu AEGON americká potravinářská firma Nature Valley. V roce 2021 se hlavním sponzorem stala americká lodní společnost Viking Cruises uskutečňující zaoceánské a vnitrozemské plavby a od sezóny 2022 největší britský specialista na penzijní připojištění Rothesay.

Přehled finále

Ženská dvouhra

Mužská dvouhra

Ženská čtyřhra

Mužská čtyřhra

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Eastbourne International – oficiální stránky 
 Eastbourne International na ATP Tour 
 Eastbourne International na WTA Tour 

 
ATP Tour
WTA Tour
Eastbourne International
Eastbourne
Sportovní události založené roku 1974